А́рмитстед () — английская фамилия. Известные носители:

  (1824—1915) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1868—1873, 1880—1885), дядя Джорджа Армитстеда (1847—1912).
 Армитстед, Джордж (Георгий Иванович) (1847—1912) — градоначальник Риги (1901—1912).
  (в замужестве — Деинан; р. 1988) — британская велогонщица, чемпионка мира в групповой (2015) и командной (2016) гонках.
 Армитстед, Фрэнсис Эдвард (ок. 1849—1907) — британский юрист, обладатель Большого кубка Королевской регаты Хенли (1869—1871).

См. также